Елизавета Михайловна Берс (в девичестве Никифорова, 1906—1981) — советская ученый-археолог.

Биография 
Родилась 26 июля 1906 года в городе Юхнов (ныне — Калужской области).

С 1929 года принимала участие в археологических раскопках и разведках. В 1954—1960 годах работала в Уральском университете на историческом факультете, занималась систематизацией коллекции Свердловского краеведческого музея (бывший музей Уральского общества любителей естествознания). Выделила отдельные фонды О. Е. Клера, В. Я. Толмачева, архив УОЛЕ и другие.

Елизавета Михайловна руководила раскопками археологических памятников Свердловской области, в числе которых — поселения раннего железного века на горе Маленькой (Палкинское левобережное поеление); Верхней и Нижней Макуше (правый берег реки Исеть, Первоуральский район); поселения  (левый берег Исети, Верхнепышминский район); жертвенное место у озера Мелкое (мыс Еловый); Аятские поселение и могильник; литейная производственная площадка на горе Петрогром. Она открыла и описала новые археологические культуры раннего железного века — гамаюнскую и исетскую, впервые занялась вопросами реконструкции процессов литья в древнем горне. Описала и реконструировала жилища в поселениях неолита, энеолита, бронзы, раннего железного века.

С 1960 жила в Новосибирске, проводила археологические исследования на Алтае. В 1979 году была удостоена медали им. Н. К. Чупина.

Среди её работ:
 Археологическая карта Свердловска и его окрестностей. — МИА, 1951.
 Каталог археологических коллекций Свердловского краеведческого музея. — Свердловск: 1959.
 Археологические памятники Свердловска и его окрестностей. — Свердловск: Свердловское книжное изд-во, 1954. — 83 с.; ил.: 8 л.; цв. ил: 2 с. — Тираж 1000 экз. (Второе изд., испр. и доп.: 1963 — Тираж 5000 экз.)

Умерла 5 января 1981 года в Новосибирске. Муж Александр Берс тоже был археологом, репрессирован и расстрелян в 1937 году, реабилитирован в 1989 году; сын Андрей Александрович — был известным советским учёным-кибернетиком.

Источники 
 История Урала : словарь-справочник / Авт.-сост. И. С. Огоновская. — Екатеринбург : Сократ, 2006.

Примечания

Ссылки 
 Берс Елизавета Михайловна
 

Преподаватели Уральского государственного университета